Zarétxie (Krasnodar), poble del territori de Krasnodar, a Rússia
 Zarétxie (Irkutsk), poble de la província d'Irkutsk, a Rússia
 Zarétxie (Lípetsk), poble de la província de Lípetsk, a Rússia
 Zarétxie (Crimea), poble de la República de Crimea, a Rússia
 Zarétxie (Vladímir), poble de la província de Vladímir, a Rússia